Чирешоаја има више значења:

 Чирешоаја (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Чирешоаја (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији